Les Trophoninae sont une sous-famille de mollusques gastéropodes de la famille des Muricidae.

Liste des genres 
Selon  :
 genre Abyssotrophon Egorov, 1993
 genre Afritrophon Tomlin, 1947
 genre Anatrophon Iredale, 1929
 genre Benthoxystus Iredale, 1929
 genre Boreotrophon P. Fischer, 1884
 genre Conchatalos Houart, 1995
 genre Coronium Simone, 1996
 genre Enatimene Iredale, 1929
 genre Fuegotrophon Powell, 1951
 genre Gemixystus Iredale, 1929
 genre Leptotrophon Houart, 1995
 genre Litozamia Iredale, 1929
 genre Minortrophon Finlay, 1926
 genre Nipponotrophon Kuroda & Habe, 1971
 genre Nodulotrophon Habe & Ito, 1965
 genre Scabrotrophon McLean, 1996
 genre Tromina Dall, 1918
 genre Trophon Montfort, 1810
 genre Warenia Houart, Vermeij & Wiedrick, 2019
 genre Xenotrophon Iredale, 1929

Galerie

Références taxinomiques

Notes et références 

Muricidae
Sous-famille de gastéropodes (nom scientifique)